Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1960 celebrats a la ciutat de Roma (Itàlia) es realitzà una competició en hoquei sobre herba en categoria masculina entre els dies 26 d'agost i 9 de setembre de 1960 a l'Stadio dei Marmi i al Velòdrom Olímpic de Roma.

L'equip del Pakistan aconseguí la seva primera medalla d'or en aquesta competició derrotant a l'Índia en la final, equip que fins al moment havia encadenat sis ors olímpics consecutius.

Comitès participants 
Participaren un total de 236 jugadors d'hoqui de 16 comitès nacionals diferents:

 
 
 
 

  Espanya

Resum de medalles

Resultats

Primera ronda 
Grup A

Taula

Índia passa a quarts de final, per la seva banda Nova Zelanda i els Països Baixos juguen un partit per determinar la segona posició del grup.

Nova Zelanda es classifica per quarts de final.

Grup B

Taula

Pakistan es classifica per a quarts de final, per la seva banda Austràlia i Polònia juguen un partit per determinar la segona posició del grup.

Austràlia es classifica per quarts de final.

Grup C

Taula

Kenya i Alemanya passen a quarts de final.

Grup D

Taula

Espanya i el Regne Unit es classifiquen per a quarts de final.

Ronda final

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Hoquei sobre herba 1960 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1960
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics